Макси́м Генна́дьевич Макси́мов (род. , Ижевск) — российский биатлонист, заслуженный мастер спорта России, серебряный (2011) и бронзовый (2008) призёр чемпионатов мира в индивидуальной гонке, вице-чемпион мира в мужской эстафете (2011), чемпион Европы 2008 года в эстафете.

Биография 
Начал заниматься биатлоном в 1989 году в Ижевске у Юрия Валерьевича Луппова в СК «Ижсталь». В настоящее время выступает за Тюменскую область.

Спортивные достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата мира-2008 в Эстерсунде в индивидуальной гонке
 Чемпион Европы 2008 года в эстафете
 Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в гонке преследования
 Чемпион России
 Серебряный призёр чемпионата мира-2011 в Ханты-Мансийске в индивидуальной гонке. Медаль Максима стала первой наградой для российской сборной на том чемпионате мира.
 Серебряный призёр чемпионата мира-2011 в Ханты-Мансийске в эстафете (бежал на третьем этапе).
 В сезоне 2010/11 выиграл спринт на турнире Ижевская винтовка.
 В сезоне 2012/13 участвовал в гонках на этапах Кубка России, где показал несколько хороших результатов. Планомерно готовился к Чемпионату России в Увате, где стал третьим призёром в масс-старте, а также выиграл бронзовую медаль в эстафете вместе с Евгением Гараничевым, Иваном Черезовым и Андреем Маковеевым.

Кубок мира 
 Дебютировал на этапах Кубка мира в сезоне 2000/01, после чего долгое время выступал исключительно в континентальных соревнованиях.
 Вновь попал в главную команду России в сезоне 2007/08, завоевал право выступать на чемпионате мира, где в первой же для себя гонке (индивидуальной) занял третье место. Также принял участие в масс-старте, где стал четвёртым, уступив на последнем круге Максиму Чудову.
 В сезоне 2009/10 пытался отобраться на Олимпиаду, но не показал высоких результатов. Поэтому тренеры приняли решение не включать его в олимпийскую сборную.
 В сезоне 2010/11 также не показывал высоких результатов, однако тренеры решили дать Максимову выступить на чемпионате мира в Ханты-Мансийске. В индивидуальной гонке, где все российские спортсмены выступили плохо, Максимов ни разу не промахнулся на огневых рубежах и ушёл на последний круг с небольшим отставанием от лидера гонки норвежца Тарьея Бё. Несмотря на падение скорости, он сумел отстоять второе место и выиграл первую для сборной России медаль на чемпионате мира. Этот результат позволил ему попасть в эстафетную команду, где он выиграл ещё одно серебро, показав на этом чемпионате мира лучший результат в карьере.
 Максимов планомерно готовился к сезону 2011/12, однако во время летних сборов серьёзно заболел. Поэтому сезон пришлось пропустить.

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта России (2009)
 Мастер спорта России международного класса (2002)
 Мастер спорта России (1997)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль спортсмена на сайте Национальной информационной сети «Спортивная Россия»
 
 Профиль на сайте федерации биатлона Украины
 Профиль на сайте СБР

Биатлонисты России
Чемпионы Европы по биатлону